L'OK Liga 2021-2022 è la 53ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista; la competizione è iniziata il 17 settembre 2021 e si è conluca il 17 giugno 2022.

A vincere il campionato è stato il  per l'ottava volta nella sua storia.

Stagione

Formula 
L'OK Liga 2021-2022 vede ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione è organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di ventisei giornate: sono assegnati tre punti per l'incontro vinto, un punto a testa per l'incontro pareggiato e zero la sconfitta. Al termine della stagione regolare saranno disputati i play-off tra le prime otto squadre classificate; la vincitrice sarà proclamata campione di Spagna. Le squadre classificate dal dodicesimo al quattordicesimo posto retrocedettannoo direttamente in OK Liga Plata, il secondo livello del campionato.

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Re 2022.
  Partecipa ai play-off.
  Partecipa ai play-out.
      Campione di Spagna e ammessa alla WSE Champions League 2022-2023.
      Ammesse alla WSE Champions League 2022-2023.
      Ammesse alla Coppa WSE 2022-2023.
      Retrocesse in OK Liga Plata 2022-2023.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale 
 (1) Barcellona vs. (8) Caldes

 (2) Deportivo Liceo vs. (5) PAS Alcoy

 (3) Noia vs. (6) Calafell

 (4) Reus Deportiu vs. (5) Lleida

Semifinali 
 (1) Barcellona vs. (8) Caldes

 (2) Deportivo Liceo vs. (3) Noia

Finale 
 (2) Deportivo Liceo vs. (4) Reus Deportiu

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2021
Tornei per club di hockey su pista nel 2022